74-й выпуск Тура Польши — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Польши. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 29 июля по 4 августа 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 2.UWT).

Победителем гонки стал бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из команды , впервые победив на этапе и в генеральной классификации гонки мирового тура.

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы пригласили 3 профессиональные континентальные команды и сборную Польши. В сравнении с прошлыми сезонами, допустимое число гонщиков для команды было сокращено с 8 до 7. Американская команда  приехала на гонку только с 6 спортсменами. Таким образом, на старт соревнования вышли 153 велогонщика из 154 заявленных. Прошлогодний победитель, бельгиец Тим Велленс, в гонке не участвовал.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен 15 мая 2017 года на велодроме BGŻ Arena в городе Прушков.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3 
Этап 3 решился на финальном километре — финише в короткий, но достаточно крутой подъём. Поздняя атака Валерио Конти из  была нейтрализована. После него атаковал британец Адам Йейтс из команды , за ним последовал Дилан Тёнс (), который обошёл его, ускорившись за 200 м до финиша и взял победу на этапе. Вторым финишировал чемпион мира Петер Саган (), что позволило ему вернуть жёлтую майку лидера гонки. Третьим стал его товарищ по команде Рафал Майка, поднявшись на третью строчку генеральной классификации.

Этап 4

Этап 5

Этап 6 
Победителем горного этапа, атаковав из одиночного отрыва, стал 23-летний австралийский гонщик Джек Хейг из команды . За 19 км до финиша он атаковал из группы, в которой находились генеральщики и первым пересек финишную черту, опередив ближайших преследователей на 51 секунду и одержав первую в карьере профессиональную победу.

Жёлтая майка лидера лидера гонки перешла к Дилану Тёнсу из  — победителю этапа 3.

Этап 7 
Борьба за победу в общем зачёте гонки шла до последних метров заключительного горного этапа 7. В итоге победа на этапе и позиции в генеральной классификации решились в спринте из небольшой группы, где 29-летний голландский гонщик из  Ваут Пулс одержал победу, опередив Адама Йейтса () и поляка Рафала Майку (). Благодаря победе Пулс вошёл в тройку призёров гонки, сдвинув с третьей позиции Вилко Келдермана (). Майка, финишировавший 3-м, сохранил вторую позицию в общем зачёте. 25-летнему бельгийцу Дилану Тёнсу из (), который на этапе 7 финишировал 5-м, хватило запаса времени, чтобы удержать жёлтую майку лидера Тура Польши 2017 и впервые в карьере стать победителем гонки Мирового тура UCI.

Лидеры классификаций 
На Туре Польши 2017 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил белую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-20 на каждом этапе и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.
 

Фиолетовая майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая, вторая, третья или четвертая. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить. На вершине подъема первой категории, расположенного за 120 км от старта на этапе 7, разыгрывалась премия Йоахима Халюпчока. «Горные» очки на ней удваивались.

Самому активному гонщику этапа, который определялся жюри гонки, вручалась синяя майка.

Среди гонщиков-поляков разыгрывалась специальная классификация, которая рассчитывалась также, как и генеральная.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 8 очков  за каждый этап

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт